Barly (Pas-de-Calais)
 Barly (Somme)